Erebia tramelana är en fjärilsart som beskrevs av Reverdin 1918. Erebia tramelana ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
tramelana